Mickiewicz –  nazwisko 

Osoby o nazwisku Mickiewicz:
 Adam Mickiewicz – poeta
 Aleksander Mickiewicz – brat Adama
 Franciszek Mickiewicz (ujednoznacznienie)
 Janusz Rymwid-Mickiewicz – dyplomata
 Józef Rymwid-Mickiewicz – lutnik
 Kanstancin Mickiewicz znany jako Jakub Kołas 
 Mieczysław Mickiewicz – ukraiński polityk
 Mikita Mickiewicz – białoruski hokeista
 Piotr Mickiewicz – polski politolog
 Telesfor Mickiewicz – weteran powstania styczniowego
 Vincas Mickevičius-Kapsukas – litewski komunista
 Vincas Krėvė-Mickevičius – litewski pisarz i polityk
 Walantyn Mickiewicz – białoruski działacz
 Waleryj Mickiewicz – białoruski sędzia i polityk
 Władysław Mickiewicz – syn Adama Mickiewicza
Inne:

 Mickiewicz – krater uderzeniowy na powierzchni Merkurego,
 (5889) Mickiewicz – planetoida nazwana na cześć Adama Mickiewicza,
 AWF Mickiewicz Katowice – drużyna koszykówki,